Села:
 Волошине — Автономна Республіка Крим, Армянська міська рада
 Волошине — Житомирська область, Коростенський район

 Волошине — колишнє село Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні Полтавської області

Див. також 
 Волошино